

Patronymes

 Anne Bédard (1960-), actrice canadienne spécialisée dans le doublage. 
Élaine Bédard (1933 - ), mannequin et femme d'affaires québécoise. 
Éric Bédard (1969 - ), historien québécois.
Éric Bédard (1976 - ), patineur de vitesse québécois médaillé aux jeux de Nagano et de Turin.
Éric Bédard (?-), avocat québécois, fils de Marc-André Bédard.
Érik Bédard (1979 - ), joueur franco-ontarien de baseball.
François Bédard ( - ), sept fois champion du Québec de Scrabble francophone.
Jean Bédard (1949 - ), essayiste, romancier et philosophe québécois.
Jean-Thomas Bédard (1947 - ), réalisateur, scénariste et monteur canadien.
Louis Bédard (1924 - 1991), réalisateur québécois de télévision.
Hubert Bédard (1933 - 1989), claveciniste québécois.
Louise Bédard (1955-), chorégraphe québécoise.
Marc-André Bédard (1935 - 2020), ministre retraité  péquiste.
Marc-André Bédard (1986-), biathlète canadien.
Myriam Bédard (1969 - ), biathlète canadienne, triple médaillée olympique.
Nancy Bédard, infirmière et syndicaliste québécoise.
Pierre-Stanislas Bédard (1762 - 1829), avocat, homme politique canadien, journaliste, juge canadien et fondateur du Parti Canadien.
 Robert Bédard (1931 - ), joueur de tennis québécois.
 Rolland Bédard (1913 - 1987), acteur québécois.
 Stéphane Bédard (1968 - ), député québécois, fils de Marc-André Bédard.
 Théodore Bédard (1791-1854), patriote franco-canadien. 
 Théophile-Pierre Bédard (1844 - 1900), historien canadien.

Toponyme



Bédard, canton dans la municipalité régionale de comté de Les Basques nommé en l'honneur de Pierre-Stanislas Bédard.
Lac Samuel-Bédard, un plan d’eau constituant la source principale de la rivière Brock Nord (versant de la Nottaway), situé dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec.
Rivière Bédard (rivière Saguenay), un affluent de la rivière Saguenay, traversant les MRC de Le Fjord-du-Saguenay et Lac-Saint-Jean-Est au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Petite rivière Bédard, un affluent de la rivière Bédard, coulant dans Larouche (MRC Le Fjord-du-Saguenay) et dans Hébertville-Station (MRC de Lac-Saint-Jean-Est), au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

Patronyme québécois